Sportellidae är en familj av musslor. Sportellidae ingår i överfamiljen Cyamioidea, ordningen Veneroida, klassen musslor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Sportellidae 13 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musslor
Sportellidae